Diesing se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Moritz Diesing
 Karl Carl Moritz Diesing